Hervé Le Boterf, un écrivain et historien breton.
 Bruno Boterf, un ténor français, spécialiste de la musique ancienne.

Patronyme breton